Het WTA-tennistoernooi van Antwerpen (officieel Proximus Diamond Games) van 2008 vond plaats van 11 tot en met 17 februari 2008 in de Belgische stad Antwerpen. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourt-binnenbanen van het Sportpaleis.

Voor deze editie van het toernooi werd een volledig nieuw diamanten racket gemaakt nadat het vorige exemplaar in 2007 door Amélie Mauresmo definitief werd gewonnen.

Enkelspel 
De in eigen land spelende Justine Henin won het toernooi. Ze was als eerste geplaatst en ze versloeg de ongeplaatste Italiaanse Karin Knapp met 6-3 en 6-3. Het was Henins eerste toernooizege in Antwerpen.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Cara Black / Liezel Huber won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Květa Peschke en Ai Sugiyama in twee sets.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA
 Website Proximus Diamond Games

Antwerpen 2008
Antwerpen